„Freccia” – włoski niszczyciel typu Lampo z przełomu XIX i XX wieku
 „Freccia” – włoski niszczyciel typu Dardo z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Fiat G.50 „Freccia” – włoski samolot myśliwski z lat 30. XX wieku
 Freccia – włoski bojowy wóz piechoty